Radcliffe je anglické příjmení:

Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1995) – anglický antropolog
Ann Radcliffová (1764–1823) – anglická spisovatelka
Daniel Radcliffe (* 1989) – anglický herec
Henry Radcliffe Crocker (1845–1909) – britský dermatolog 
Paula Radcliffeová (* 1973) –  britská běžkyně

jiné významy
Radcliffe (Greater Manchester) – město v Anglii
Radcliffova linie – hranice Pandžábu

podobné příjmení
Ratcliffe